Bertaucourt, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Bertaucourt-Epourdon
 Bertaucourt, ancienne graphie pour Berteaucourt-lès-Thennes

Homonymie de toponyme